«Автограф-2» — первый альбом арт-рок-группы «Автограф», выпущенный в 1984 году. Записан на тонстудии «Мосфильма» в том же году. Распространялся на магнитных кассетах, официально издан не был.

История создания  
Весь материал был записан в начале 1984 года на тонстудии «Мосфильма» в крайне короткие сроки. Он распространялся только на концертах группы на магнитных кассетах:

Мы не знали ни о каких сетях распространения, даже если они и существовали. Всё было проще. У Фишкина (Юрий Фишкин — звукорежиссёр группы) рядом с пультом перед и после концерта всегда лежала стопка этих кассет. Народ интересовался, цена была — 10 рублей, что немало, особенно в провинции. Но за тур в городе (обычно 4 дня, 10 концертов — 2-2-3-3) мы продавали не меньше 10-12 кассет.

Список композиций  
 Истина (А. Ситковецкий — М. Пушкина)
 Мода (А. Ситковецкий — А. Ситковецкий)
 Старый город (Л. Гуткин — В. Михалин)
 В мастерской (В. Михалин — В. Михалин)
 Длинная дистанция (инструментал) (Л. Гуткин)
 Старинная баллада (Л. Гуткин — М. Пушкина)
 Размышления (А. Ситковецкий — А. Ситковецкий)
 Электронные часы (А. Ситковецкий — М. Пушкина)
 Реквием (памяти Джона Леннона) (А. Ситковецкий — М. Пушкина, Б. Баркас)

Дополнительная информация  
 Несмотря на название «Автограф-2», это первый альбом группы. Путаница возникла из-за того, что группой ранее был записан материал под условным обозначением «Автограф-1», который не был сведён в полноценный альбом и издан. Он был представлен публике только в 1996 году.
 Альбом имел 6 различных вариантов оформления.

Примечания

Ссылки 
 Автограф-2. Официальный сайт рок-группы «Автограф»

Альбомы группы «Автограф»
Рок-альбомы России